(« Le Capitaine Tonnerre ») est une série de bande dessinée d'aventure historique créée par les Espagnols Ambros (dessin) et Víctor Alcázar (scénario) pour un fascicule homonyme lancé en 1956 par les éditions Bruguera.

Dessinée dans un style réaliste, cette série « très manichéenne » mobilise rapidement de nombreux auteurs (tel Beaumont) afin de tenir les délais de publication serrés, puis lorsqu'elle est relancée à la fin des années 1980. Des albums inédits continuent à paraître à la fin des années 2010. 

Située à la fin du , la série présente les combats victorieux d'un croisé intrépide, El Cápitan Trueno, aux prises avec divers méchants qu'il vainc aidé par sa compagne Sigrid, son homme de main dévoué Goliath, l'enfant débrouillard Crispin et le mage Morgano. 

Extrêmement populaire,  est à l'origine de très nombreux produits dérivés, de novélisations, ainsi que d'une adaptation cinématographique sortie en 2011, .

 a été traduite en français entre 1964 et 1991 sous différents noms : Capitaine Amigo, Capitaine Tonnerre, Yann Cyclone et Trueno le Paladin.

Publications françaises 
 a été traduite sous différents titres dans trois petits formats différents : 
 Capitaine Amigo dans Amigo , 1964-1968.
 Capitaine Tonnerre dans Tornade, 1968-1970. 
 Yann Cyclone dans Ivanhoé  (1970-1979). 
 Capitaine Amigo dans Amigo ( série) , 1980.
L'album publié en 1991 par Le Vaisseau d'Argent était quant à lui intitulé Trueno le paladin.

Annexes

Articles connexes 
 Fuentes Man

Bibliographie 
 .
 .

Lien externe 
 
 .

Notes et références 

Bande dessinée espagnole
Série de bande dessinée
Bande dessinée d'aventure
Personnage de bande dessinée
Bande dessinée se déroulant au XIIe siècle